Берлингьери ():
 Бонавентура Берлингьери
 Марко Берлингьери

 Берлингьеро ди Миланезе